NLT steht für:

 Navigazione Libera Triestina, eine Reederei
 Negative Leitung mit Transistoren, siehe NLT-Verstärker
 Neulatein
 Niedersächsischer Landkreistag
 No Limits, eine Disziplin des Apnoetauchens
 Solute carrier family 22 member 7, ein Protein

Abkürzung